László Budai ou conhecido como Budai II (Budapeste, 19 de julho de 1928 - 2 de julho de 1983) foi um futebolista e treinador húngaro, campeão olímpico.

Ligações Externas 
Perfil em Trasnfermarkt.com

Naturais de Budapeste
Futebolistas do Budapest Honvéd FC
Futebolistas olímpicos da Hungria
Treinadores de futebol da Hungria
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952
Medalhistas olímpicos da Hungria
Campeões olímpicos da Hungria
Jogadores da Seleção Húngara de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1954
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1958
Futebolistas do Ferencvárosi TC